Il singolare femminile del torneo di tennis Prague Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Dinara Safina che ha battuto in finale Zuzana Ondrášková 7-6(2), 6-3.

Teste di serie

 Dinara Safina (campionessa)
 Klára Koukalová (semifinali)
 Jelena Kostanić (primo turno)
 Assente

 Iveta Benešová (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Marlene Weingärtner (primo turno)
 Martina Suchá (primo turno)
 Arantxa Parra Santonja (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2005